Ulrich von Württemberg ist der Name folgender Personen:

* Ulrich von Württemberg, Sohn von Graf Eberhard II. von Württemberg und Elisabeth von Henneberg-Schleusingen
 Ulrich von Württemberg (Kleriker), Graf von Württemberg und Domherr in Speyer
 Ulrich (Württemberg) (1487–1550), Herzog von Württemberg
 Ulrich von Württemberg (1877–1944), deutscher Offizier und Prinz des königlichen Hauses Württemberg
 Ulrich von Württemberg (Prinz, 1880), württembergischer Kronprinz